Maninger ist der Familienname folgender Personen:

 Olaf Maninger (* 1964), deutscher Cellist
 Stephan Maninger, deutscher Sachbuchautor